

Onomastica
Liberatore – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Liberatore – martire e santo
Fausto Maria Liberatore – pittore e politico italiano
Marco Liberatore – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio italiano
Matteo Liberatore – gesuita, teologo, filosofo e scrittore italiano
Pasquale Maria Liberatore – giurista ed economista italiano
Tanino Liberatore – fumettista, illustratore e pittore italiano
Ugo Liberatore – regista e sceneggiatore italiano

Altro
17960 Liberatore – asteroide della fascia principale
Ordine del Liberatore – onorificenza venezuelana